Лаллеман, Лальман (, Lallemant, Lallement) — французская фамилия.

Известные носители:
 Лальман, Андре (1904—1978) — французский астроном.
 Лаллеман, Анри Доминик (1777—1823) — французский генерал, бонапартист.
 Лаллеман, Гийом (1782—1829) — французский публицист.
 Лаллеман, Ева (Шейнберг, 1914—1991) — французский художник и скульптор.
 Лаллеман, Жак Филипп (1660—1748) — французский религиозный публицист.
 Лаллеман, Жан-Батист (1716—1803) — французский художник.
 Лаллеман, Клод Франсуа (1790—1853) — французский врач.
 Лаллеман, Поль Жозеф (1848—1905) — французский священник, эссеист.
 Лаллеман, Роза (1961—2008) — французская шахматистка, гроссмейстер среди женщин.
 Лаллеман, Франсуа Антуан (1774—1839) — французский генерал, брат Анри Доминика Лаллемана.

Другое 
 Лаллеман — небольшой ударный кратер в юго-западной части видимой стороны Луны.

См. также 
 Аве-Лаллеман